Schäferstraße 10 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Schäferstraße 10 (Düsseldorf)
 Schäferstraße 10 in Gotha, siehe Liste der Kulturdenkmale in Gotha #Schäferstraße bis Seebachstraße
 Schäferstraße 10 in Wernigerode, siehe Liste der Kulturdenkmale in Wernigerode